— японский веб-комикс, созданный мангакой под псевдонимом ONE, который публикуется в свободном доступе в интернете с 2009 года. В 2012 году был начат выпуск работы в формате цифровой манги с иллюстрациями Юсукэ Мураты под руководством ONE. Манга лицензирована для издания в России издательством «Азбука-Аттикус». Общий выпуск манги только в Японии в 2017 году превысил 14 млн экземпляров. По состоянию на апрель 2020 года число проданной манги превысило 30 млн экземпляров.

С октября по декабрь 2015 года на различных телеканалах Японии транслировалась аниме-адаптация манги, подготовленная студией Madhouse. В конце 2016 года было объявлено о выпуске второго сезона сериала, выпускающей мультипликационной студией выступила J.C.Staff. Премьера второго сезона аниме состоялась 9 апреля 2019 года. В августе 2022 года был анонсирован выпуск третьего сезона аниме.

Сюжет 
На неназванной планете бушуют монстры, для борьбы с которыми была создана Ассоциация Героев (). В ней каждый из её членов ранжируется от класса «C» до класса «S». Класс героя зависит от его репутации и способностей.

Главный герой — Сайтама, совершающий героические поступки ради собственного развлечения. Он с детства мечтал стать супергероем. Повзрослев и впервые сразившись с монстром, он начал свои тренировки, которые, по его словам, довели его до того, что ныне он может одолеть любого соперника одним ударом. Несмотря на свои подвиги, Сайтама не афишировал их и долгое время оставался неизвестным обществу. Обретя в качестве ученика юного киборга Геноса, Сайтама узнаёт от него о Ассоциации Героев и вступает в неё, пройдя с рекордами все физические испытания, но завалив письменную часть, из-за чего попадает в C-класс, а Генос в S-класс. Так получается, что большинство героев, что знакомятся с Сайтамой, смотрят на него «свысока», не веря в то, что он на самом деле он сильнее любого Героя Ассоциации, но те, кто узнают его ближе, начинают его уважать и проситься в его ученики. Постепенно имя Сайтамы обретает некую известность, однако общество по-прежнему отказывается признавать его заслуги и даже подвергает героя критике за уничтоженные в ходе битв городские строения. Несмотря на это, Сайтама продолжил своё участие в Ассоциации героев и был позже зачислен в B-класс.

После атаки инопланетян, корабль которых был уничтожен Сайтамой, Ассоциация Героев получила дополнительное финансирование и расширила собственное влияние. Монстры, недовольные усилением Ассоциации Героев, создали собственную Ассоциацию Монстров (), которая начала организованную борьбу с героями.

Главные персонажи 
, имя в Ассоциации героев  — 25-летний главный герой и сильнейший персонаж в своей вселенной. По его словам, он обрёл свою невероятную силу выполняя на протяжении нескольких лет тренировку: 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 на пресс и 10 км бега, каждый день. От пережитого стресса его ранее черные волосы, полностью выпали на его голове, оставив лысым.  Живёт в заброшенной части города Z, жители которого покинули этот район из-за частого появления в нём опасных монстров. Несмотря на свою бесподобную силу остался незамеченным для людей.
 Сэйю: Макото Фурукава

 (имя в Ассоциации героев — ) — 19-летний юноша-киборг. Одержим идеей мести таинственному киборгу, который уничтожил его городок и убил всех родных. Постоянно ищет пути стать сильнее, ради чего готов на всё. Всё его тело, кроме мозга, является механическим. После того, как Генос увидел мощь Сайтамы, он решил стать его учеником и переехал в дом к своему новому учителю. После зачисления вместе с Сайтамой в Ассоциацию Героев сразу же был принят в S-класс.
 Сэйю: Кайто Исикава

 (имя в Ассоциации героев — ) — Пожилой человек, 3 герой в S-классе, в Ассоциации героев. Один из сильнейших мастеров боевых искусств, владеющий стилем "Кулак Горного Потока, Разрушающий Камни", созданный им лично. Имеет собственное додзё, которое лишилось практически всех учеников после инцидента с Гароу. Признаёт Сайтаму сильнейшим, из когда-либо увиденных им людей и видя в нем огромный потенциал желает взять его в ученики.
 Сэйю: Кадзухиро Ямадзи

 — герой S-класса и седьмой из сильнейших в реестре героев. На самом деле является обычным отаку не обладающим никакими способностями, и который боится любой экстремальной ситуации. Во время этих моментов у Кинга происходит учащение сердцебиения, которое ошибочно воспринимается окружающими как готовность к сражению, но на деле он просто сильно нервничает. Попал в реестр героев из-за того, что часто оказывался рядом с местом уничтожения монстров, убитых Сайтамой. Непреднамеренно получил славу за подвиги последнего. Кинг сблизился с Сайтамой и нашёл с ним общий интерес к видеоиграм.
 Сэйю: Хироки Ясумото

 — мастер боевых искусств и лучший ученик Бэнга, изгнанный им за инцидент с избиением почти всех его учеников, вследствие которого большинство покинуло додзё. После этого он начал охоту на членов Ассоциации героев, объявив себя «охотником на героев», чтобы стать монстром. Ассоциация монстров пыталась завербовать Гароу в свои ряды, однако последний отказался лишаться своей человечности и убивать людей, в итоге стал врагом одновременно для двух организаций.
 Сэйю: Хикару Мидорикава

Медиа

Манга

Аниме

Первый сезон

Второй сезон

OVA

Спецвыпуски

Спецвыпуски 2

Видеоигра 
25 июня 2019 года было объявлено о выходе видеоигры One Punch Man: A Hero Nobody Knows, которая будет доступна на PlayStation 4, Xbox One, и ПК; трейлер вышел в тот же день.

Критика 
Манга и аниме-сериал «Ванпанчмен» были крайне положительно приняты критиками. Ксения Аташева из журнала «Мир фантастики» отмечала, что сюжет произведения отлично высмеивает различные супергеройские клише. Особенно обозреватель выделяла при этом получившийся образ Сайтамы, который комично смотрится благодаря отстранённой реакции на пафосные речи злодеев. Также был отмечен контраст в изображении боевых и повседневных сцен: первые были «старательно прорисованы в лучших традициях жанра, с динамичными ракурсами и предельно серьёзными выражениями на реалистичных лицах героев», в то время как вторые были выполнены в нарочито простой карикатурной стилистике. Ребекка Сильверман из интернет-портала Anime News Network отмечала очень интересный подход мангак к дизайну противников Сайтамы, детализацию фоновых изображений и юмор работы, изобилующий абсурдными и пародийными элементами.

Другой обозреватель Anime News Network Джейкоб Чепмен назвал первый сезон аниме-адаптации «безупречной комедией о неизбежной экзистенциальной тоске», которая несмотря на «глупую предпосылку заключала в себе множество сильных эмоций» и заставляла зрителя сопереживать Сайтаме в его желании встретиться с действительно серьёзным противником. На взгляд Чепмена, первый сезон сериала «Ванпанчмен» являлся одним из лучших аниме осени 2015 года. В этом мнении критик был поддержан своими коллегами по порталу, утверждавшими, что сериалы подобного уровня появляются далеко не в каждом сезоне.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт аниме 
 Официальный сайт веб-комикса 
Официальный сайт манга-адаптации  на Young Jump
В базах данных

Madhouse
Веб-комиксы
Телесериалы на японском языке
J.C. Staff